Miguel Valle Riestra, (*Lima, 7 de mayo de 1820 - † 5 de septiembre de 1913), fue un militar peruano.

Biografía 

Fue hijo de Antonio María del Valle y Seijas y Isabel María García de la Riestra y Sanier. Su hermana, Juana María Valle Riestra, se casó con el vicealmirante Martin Guisse, prócer de la Independencia. 

"El Coronel Valle Riestra, tenía relatos más interesantes aún. Pasaba de noventa años y sirvió en el ejército desde los 17. Ingresó a filas para vengar a su hermano el General Francisco Valle Riestra, fusilado por orden de Salaverry, y tres años después era derrotado en la Batalla de Yungay”, nos dice de él Luis Alayza y Paz Soldán.

La familia Valle Riestra dio una nota de alto patriotismo peruano en la guerra; el Coronel y sus dos hijos cayeron prisioneros en Chorrillos, dos días después; Felipe, su sobrino, herido mortalmente en San Juan murió días después, y Domingo, hermano de éste, luchó como guardiamarina al lado del Contralmirante Grau, en Angamos.

El 13 de enero de 1881, la Batalla de San Juan, lo encuentra como Sub Jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte; luego del desastre de San Juan y del Morro Solar, tomados los cerros de Viva el Perú, Santa Teresa, Marcavilca. Pamplona, el Coronel Miguel Valle Riestra es tomado prisionero en Chorrillos, por los chilenos, luego de nueve horas de batalla.

Genealogía

Enlaces externos 

 Página de la Marina de Guerra del Perú
 Los héroes olvidados (página chilena)
 Guerra del Pacífico según la armada chilena
 Página peruana 
 Ejército de Chile

Nacidos en Lima
Prefectos de Arequipa
Peruanos de la guerra del Pacífico
Militares de Perú